Stig Lennart Blomqvist (* 29. Juli 1946 in Örebro, Schweden) ist ein schwedischer Rallyefahrer und Rallycross-Meister. Er ist der Vater des Rennfahrers Tom Blomqvist.

Karriere 
„Mäster Blomqvist“ wurde in seiner langen Karriere 1984 auf einem Audi quattro Rallye-Weltmeister und 1985 Vize-Weltmeister. Insgesamt nahm er an 122 Weltmeisterschaftsrallyes teil und feierte dabei elf Gesamtsiege. Vor seiner erfolgreichen Zeit mit Audi war er hauptsächlich auf Fahrzeugen von Saab und Talbot unterwegs. Bevor er Ende der 1960er und Anfang der 1970er als Rallye- und Rallycross-Fahrer mit Saab-Modellen weltweit bekannt wurde, hatte Blomqvist, zusammen mit Freund Per Eklund, an der Kvinnersta Folkhögskola bei Örebro eine Ausbildung zum Fahrlehrer absolviert.

Statistik

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.

Quelle:

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Schweden)
Rallycross-Fahrer
Bergrennfahrer
Weltmeister (Rallye)
Schwede
Geboren 1946
Mann